Polska Liga Koszykówki 1989/1990 – 56. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski był Lech Poznań, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1988/1989. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Runda zasadnicza

Play-off 

O 3. miejsce

Miejsca 5-8 

O 5. miejsce

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: Hutnik Kraków i Resovia Rzeszów.

Czołówka strzelców 
 Leszek Doliński (AZS Koszalin) - 1060
 Adam Fiedler (Stal Bobrek Bytom) - 744
 Henryk Wardach (Victoria Sosnowiec) - 689
 Jarosław Jechorek (Lech Poznań) - 639
 Tomasz Torgowski (Lech Poznań) - 639
 Zenon Telman (Stal Stalowa Wola) - 581
 Mariusz Sobacki (Stal Bobrek Bytom) - 574
 Jarosław Zyskowski (Gwardia Wrocław) - 560
 Adam Wójcik (Gwardia Wrocław) - 534
 Marek Jarecki (Stal Stalowa Wola) - 530

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1989/1990

Polska Liga Koszykówki
1989 w koszykówce
1990 w koszykówce
1989 w polskim sporcie
1990 w polskim sporcie